Фишинген:

 Фишинген — коммуна в Германии.
 Фишинген — коммуна в Швейцарии.